Последовательный КАМАК (или КАМАК-A2, от CAMAC — Computer Automated Measurement and Control) — способ организации многокрейтовой КАМАК-системы при помощи последовательного канала Highway.

Стандартизация последовательного КАМАК оформлялась следующими документами:

Топология сети крейтов 

Все крейты, подключённые к шине объединяются в кольцо. Между каждыми двумя крейтами устанавливается последовательный канал с 8-битным байтом. Кольцо замыкается через последовательный драйвер (, SD). Последовательный драйвер соединяется с ЭВМ, владеющей шиной.

Соединение производится при помощи двух или девяти витых пар для последовательного или параллельно-последовательного обмена. При этом одна витая пара передаёт синхронизирующий сигнал и одна или восемь — информацию, содержащуюся в посылке.

Физические характеристики шины 
Максимальная тактовая частота на шине равна 5 МГц.

Все сообщения передаются побайтно и следуют одно за другим. При последовательной передаче сообщение содержит стартовый (нулевой) бит, 8 информационных битов и стоповый бит (единичный). Байты передаются начиная с наименьшего значащего разряда.

При параллельно-последовательной передаче за один так синхросигнала передаётся один байт информации.

Протокол взаимодействия 
В каждом передаваемом байте разряды 7 и 6 используются в качестве служебных для контроля чётности и для определения конца посылки. Остальные 6 разрядов содержат информационную посылку:

Бит конца сообщения равен нулю во время передачи посылки. Для сигнализации об окончании посылки используется байт, в котором этот бит установлен в единицу.

Сообщения протокола 
В таблице приведена структура некоторых наиболее важных сообщений, используемых при передаче данных по последовательной шине.

Ссылки 
 ГОСТ 26.201.2-94 Система КАМАК. Последовательная магистраль интерфейсной системы
 http://standards.globalspec.com/std/681406/ieee-595

Крейтовые системы
Компьютерные шины
Стандарты IEEE
Стандарты IEC
ГОСТ